Щепочкин:
 Щепочкин, Василий — российский писатель XIX века.
 Щепочкин, Павел Григорьевич (1759—1834) — российский предприниматель, изобретатель и благотворитель.